Loukov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Loukov (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Loukov (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar